Снаряд — в баллистике объект, твердое тело, которое метнули в пространство с применением силы. Для анализа траектории снаряда используют уравнения движения.

Скорости объектов, выпущенных в пространство

См. также 
 Баллистика
 Полёт снаряда

Баллистика